Gamaliel oder Gamliel (hebräisch-aramäisch גמליאל, etwa ‚Gott versorgt mich‘) ist der Name folgender Personen:

 Gamaliel I. (auch Gamaliel der Alte; † ~50), jüdischer Patriarch
 Gamaliel II. (Rabban Gamliel de-Jabneh; auch Rabban Gamliel beRibbi; † ~114), jüdischer Patriarch
 Gamaliel III. († 235), jüdischer Patriarch
 Gamaliel IV. († nach 290), jüdischer Patriarch
 Gamaliel V. († 380), jüdischer Patriarch
 Gamaliel VI. († ~425), jüdischer Patriarch

Gamaliel ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gamaliel (Arkansas)
 Gamaliel (Kentucky)

Gamaliel bezeichnet außerdem:
 Gamaliel (Qlīpā), eine der unteren Qlīpōt

Siehe auch:
 Simeon ben Gamaliel
 Gamliel